Bishopstone kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bishopstone, Herefordshire, ort i England, 
 Bishopstone, Salisbury, ort i Wiltshire, England, 
 Bishopstone, Swindon, ort i Wiltshire, England, 
 Bishopstone, Buckinghamshire, ort i Stone with Bishopstone and Hartwell, Buckinghamshire, England, 
 Bishopstone, East Sussex, ort i Seaford, Lewes, East Sussex, England, 
 Bishopstone, Kent, ort i Herne Bay, canterbury, Kent, England,